Сагвараво има више значења:

 Сагвараво (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагвараво (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику